Stary Radziejów – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Radziejów
 Stary Radziejów – kolonia w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Radziejów